Alfred Louis Delattre (1850-1932) – archeologo e presbitero francese
 François Delattre (1963) –  diplomatico e ambasciatore francese
 Marie Delattre (1981) – canoista francese
 Joseph Delattre (1858-1912) – pittore francese